Línea 214 puede referirse a:

 Línea 214 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 214 de Interurbanos Madrid.
 Línea 214 de autobuses de Montevideo.